Standplaatsfactor (ecologie)
 Stand (klimsport)
 Taxistandplaats
 Vestigingsplaats
 Plaats van een woonwagen
 Standplaats (VPRO-radio serie)